Jindřich ist der Familienname folgender Personen:
 Jindřich Jindřich (1876–1967), tschechischer Komponist und Ethnograf
 Václav Jindřich (1854–1898), böhmischer Politiker

Jindřich ist der Name folgender Personen:
 Jan Jindřich (1322–1375), Graf von Tirol und Markgraf von Mähren, siehe Johann Heinrich (Luxemburg)
 Jindřich Korutanský (1265–1335), König von Böhmen, Markgraf von Mähren und Titularkönig von Polen, siehe Heinrich von Kärnten
 Vladislav Jindřich (um 1160–1222), Herzog von Böhmen und Markgraf von Mähren, siehe Vladislav Heinrich

Siehe auch:
 Heinrich